uchwyt – identyfikator obiektu systemu informatycznego
 uchwyt – rodzaj okucia budowlanego